Ба́рдем () — испанская фамилия. Известные носители:
 Бардем, Карлос (род. 1963) — испанский актёр и сценарист, брат Хавьера Бардема.
 Бардем, Моника (род. 1964) — испанская актриса, сестра Карлоса и Хавьера Бардемов.
 Бардем, Пилар (1939—2021) — испанская актриса, мать Карлоса, Моники и Хавьера Бардемов.
 Бардем, Хавьер (род. 1969) — испанский актёр, брат Карлоса Бардема.
 Бардем, Хуан Антонио (1922—2002) — испанский кинорежиссёр, брат Пилар Бардем.